Las Varillas kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Las Varillas, Argentina, ort, Córdoba,

Mexiko 

 Las Varillas, Mexiko, ort, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar